Testaccio bezeichnet:

 einen Berg im Stadtgebiet von Rom, siehe Monte Testaccio
 einen nach diesem Berg benannten römischen Stadtteil, siehe Testaccio (Rione)
 ein ehemaliges Fußballstadion in diesem römischen Stadtteil, siehe Campo Testaccio